Довганич Іван Іванович (21 вересня 1971) — український дипломат.
 Довганич Омелян Дмитрович (8 травня 1930 — †31 жовтня 2009) — український історик, краєзнавець, журналіст, видавець, педагог вищої школи, літературознавець, громадський діяч, доктор історичних наук.
 Довганич Тетяна Петрівна (нар. 27 квітня 1951) — українська радянська діячка.

Див. також
 Довгович (значення)
Прізвища